Geovanis Cassiani (1970- ), footballeur colombien ;
 Stefano Cassiani, peintre italien baroque de la fin du  et du début du .